Localidades nos Estados Unidos
Plymouth (Califórnia)
Plymouth (Carolina do Norte)
Plymouth (Illinois)
Plymouth (Indiana)
Plymouth (Iowa)
Plymouth (Massachusetts)
Plymouth (Michigan)
Plymouth (Minnesota)
Plymouth (Nebraska)
Plymouth (Ohio)
Plymouth (Pensilvânia)
Plymouth (Utah)
Plymouth (Vermont)
Plymouth (Wisconsin)

Localidades no Reino Unido
Plymouth (Devon)
Plymouth (Montserrat)

Outros
 Plymouth (automóveis)
 Plymouth (software)

Desambiguações de topônimos